Toponímia:
 Amityville (Nova York), localitat estatunidenca a l'estat de Nova York
 North Amityville, localitat estatunidenca a l'estat de Nova York
 Cinema:
 The Amityville Curse, pel·lícula estatunidenca de 1990, dirigida per Tom Berry
 Amityville: Un temps per al diable, pel·lícula estatunidenca de 1992, dirigida per Tony Randel
 Amityville Dollhouse, pel·lícula estatunidenca de 1997, dirigida per Steve White